Heart On (в пер. с англ. Сердце запущено) — третий студийный альбом американской рок-группы Eagles of Death Metal. Релиз пластинки состоялся 28 октября 2008 года.

Об альбоме 
В сентябре 2008 года Джесси Хьюз сообщил некоторые детали о Heart On и предстоящем концертном туре. Вскоре стало известно о том, что сведением и мастерингом пластинки занимались Берни Грундман и Брайан Гарднер. 12 сентября 2008 на сайте Pitchfork Media была опубликована обложка альбома и обнародован трек-лист. Дизайн обложки был разработан Кии Аренсом.

Первым синглом Heart On была выпущена песня «Wannabe in L.A.» Видеоклип к композиции первоначально был размещён в профиле Eagles of Death Metal на MySpace. Видео было снято Лиамом Линчем и выполнено в стиле пин-арт, подобно клипу «Only» группы Nine Inch Nails.

С 21 октября 2008 Heart On стал доступен в полном объёме для прослушивания на сайте MuchMusic, а 28 октября состоялся выход на физических носителях.

Как и в случае с предыдущими работами Eagles of Death Metal, материал Heart On также часто использовался в медиа. Примером может служить композиция «Cept the Truth», которая была использована в сериалах Обмани меня, Чёрная метка и компьютерных играх NHL 10 и Need for Speed: Shift.

Список композиций

Участники записи 
 Джесси Хьюз — основной вокал, ритм-гитара, соло-гитара, перкуссия, talkbox (	«(I Used to Couldn’t Dance) Tight Pants»), бас-гитара («High Voltage» и «Cheap Thrills»), акустическая гитара («Now I’m a Fool»)
 Джош Хомме — барабаны, бас-гитара, бэк-вокал, ритм-гитара, перкуссия, пианино, слайд-бас («Wannabe in L.A.»), синтезатор («High Voltage»), синтезаторная гитара Casio («Secret Plans»), акустическая гитара («Heart On»), слайд-гитара («Heart On», «Cheap Thrills», «How Can a Man with So Many Friends Feel So All Alone» и «I’m Your Torpedo»), вибраслэп («Heart On»)
 Девид Кэтчинг — ритм-гитара («(I Used to Couldn’t Dance) Tight Pants» и «Solo Flights»), соло-гитара (	«Now I’m a Fool» и «Cheap Thrills»), бас-гитара («I’m Your Torpedo»)
 Брайан О’Коннор — бас-гитара («(I Used to Couldn’t Dance) Tight Pants», «Secret Plans», «Heart On» и «Solo Flights»)
 Трой Ван Левен — бэк-вокал («High Voltage»)
 Ален Йоханнес — бэк-вокал («High Voltage»), горн («Solo Flights»)
 Тони Бевилакуа — горн («Solo Flights»)
 Бэк-вокал: Кэрол Хеттчет, Кира Дакоста, Броди Даль, Ким Мартинелли, Кэт фон Ди и Эрин Смит

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы гаражного рока
Альбомы Eagles of Death Metal
Альбомы, спродюсированные Джошом Хоммом